Тригитос има више значења:

 Тригитос, Ел Пресон (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тригитос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику